Дубянський Олександр Андрійович (3 березня (15 березня) 1880 р. — †22 січня 1974, Воронеж) — український і російський геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук (1937).
 Дубянський Федір Якович (*близько 1700, Плоске — близько 1770) — протоієрей, духівник імператриць Єлизавети Петрівни та Катерини II.
Прізвища